En Pologne, Mirosławice peut faire référence à :

 Mirosławice, un village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Mirosławice, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Mirosławice, un village de la voïvodie de Łódź,
 Mirosławice, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.